Kampak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kampak, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Kampak, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar